Ива́н Ксенофонтов:
 Ксенофонтов, Иван Ксенофонтович (1884—1926) — революционер, советский государственный и партийный деятель.
 Ксенофонтов, Иван Степанович (1817—1875) — живописец, академик Императорской Академии художеств.